Сергей Сергеевич Мусаниф (он же Виталий Фролов; род. 21 марта 1977, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российский писатель-фантаст. Работает в жанрах от боевой фантастики до юмористической и фэнтези.

Биография 
Родился в Ташкенте, позднее переехал в Москву. В своём профиле в сети LinkedIn Мусаниф значится как «индивидуальный предприниматель». Женат. Дебютировал в сети повестью «Осина и серебро» и рассказом «ДТП». В 2005 году был опубликован первый роман Мусанифа «Древнее китайское проклятие», написанный в жанре юмористического фэнтези.

В 2010—2011 годах вышли первые произведения, написанные Мусанифом в соавторстве — «Манёвры неудачников» и «Шанс для неудачников» (соавтор Роман Злотников). Затем у автора начались разногласия с издательством «Альфа-книга» и его новые произведения перестали публиковаться. Вновь Мусаниф стал публиковаться в 2017 году в Интернете.

Библиография

Серия «Гвардия» 
 2006 — «Гвардия» («Альфа-книга», «Армада»)
 2006 — «Хроника Третьего Кризиса» («Альфа-книга», «Армада»)

Серия «Тёмная сторона медали» 
Другое название — «Империи Тёмных Властелинов»
 2006 — «Тёмная сторона медали» (Альфа-книга)
 2009 — «Цвет мира — серый» («Альфа-книга»)
 2017 — «Колдуны и герои»

Серия «Правила стрелка» 
Другое название — «Стрелок и маг»
 2007 — «Первое правило стрелка»
 2007 — «Второе правило стрелка»
 2008 — «Третье правило стрелка»
 2008 — «Последнее правило стрелка» («Альфа-книга», «Армада»)

Серия «Имперские танцы» 
 2007 — «Имперский гамбит» (Альфа-книга, Армада)
 2006 — «Имперские танцы» («Альфа-книга», «Армада»)
 2006 — «Имперские войны» («Альфа-книга», «Армада»)

Серия: «Прикончить чародея» 
 2007 — «Прикончить чародея»
 2007 — «Возвращение чародея»

Серия «Вселенная неудачников» 
В соавторстве с Романом Злотниковым
 2009 — «Вселенная неудачников»
 2010 — «Маневры неудачников»
 2011 — «Шанс для неудачников» (2011) тома 1 и 2 (также выпускалась под названием «Война неудачников»)

Серия «Супермен должен умереть» 
 2019 — «Супермен должен умереть» том 1
 2019 — «Супермен должен умереть» том 2

Серия «Система дефрагментации» 
 2019 — «Физрук»
 2020 — «Возвышение физрука»
 2020 — «Больше, чем физрук»
 2020 — «Ф - значит физрук»
 2020 — «Физрук и вот это вот все»
 2021 — «Физрук навсегда»
 2021 — «Борден»
 2021 — «Век сурка»
 2022 — «Что нас не убивает»

Серия «Сам себе цикл» 
 2021 — «Сам себе клан»
 2022 — «Сам себе князь»

Вне серий 
 2002 — «Осина и серебро» (повесть, сетевая публикация)
 2002 — «ДТП» (другое название — «Дтп будущего», рассказ, сетевая публикация)
 2005 — «Понты и волшебство»
 2005 — «Древнее китайское проклятие»
 2005 — «Подземная Канцелярия»
 2006 — «О людях и бегемотах»
 2006 — «Во имя рейтинга»
 2013 — «Цивилизация страуса»
 2019 — «Страннее чем жизнь» (пишется; по состоянию на 25.12.2020 последнее обновление было 01.11.2019)

Критика и рецензии 
 Роман Злотников, Сергей Мусаниф «Манёвры неудачников».
 Сергей Мусаниф «Имперские танцы».
 Сергей Мусаниф «Первое правило стрелка» // Юмористическое фэнтези; Сергей Мусаниф «Второе правило стрелка» // Юмористическое фэнтези.
 Сергей Мусаниф «Понты и волшебство».
 Сергей Мусаниф «Цвет мира — серый».
 Сергей Мусаниф «Древнее китайское проклятие».
 Роман Злотников, Сергей Мусаниф «Шанс для неудачников том1» // Роман Злотников, Сергей Мусаниф «Шанс для неудачников том2».

Примечания

Ссылки 
 Сергей Мусаниф на сайте Author.Today
  (блог Сергея Мусанифа в ЖЖ)
 
 Сергей Мусаниф на сайте Samlib.ru
 Сергей Мусаниф в сети LinkedIn

Писатели-фантасты России
Персоналии по алфавиту